Chris Wayne Jackson američki košarkaš koji je promijenio ime u Mahmoud Abdul-Rauf
Christopher Jackson, britanski političar
Chris Jackson (škotski nogometaš) 
Chris Jackson (novozelandski nogometaš)